Itapevensi – abitanti di Itapeva (Minas Gerais)
Itapevensi – abitanti di Itapeva (San Paolo)